Indonesië
 Rowokangkung (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Rowokangkung (plaats), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java